Haczyk – manewr militarny.
 Haczyk – część zestawu wędkarskiego.
 Marek Haczyk – polski kierowca rajdowy

Zobacz też 
 Hak – strona ujednoznaczniająca.
 fajka (✓)